Список флагов муниципальных образований наделённых статусом сельского поселения Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

На 1 января 2015 года в Якутии насчитывалось 361 сельское поселение.

Действующие флаги

Упразднённые флаги

Литература 
 Официальные символы Республики Саха (Якутия). — Якутск, 2006.

Примечания 

Якутия